Honrubia ist der Name von:

 Honrubia (Cuenca), eine Gemeinde in der Provinz Cuenca, Spanien
 Samuel Honrubia, ein französischer Handballspieler